Hawerkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Laurien Hawerkamp (* 1998), deutsche Reiterin

Hawerkamp steht außerdem für:
 ein Ortsteil von Münster, siehe Münster-Hansaviertel#Am Hawerkamp
 Zeche Hawerkamp, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Sprockhövel

Siehe auch
 Haverkamp